«Miley Cyrus & Her Dead Petz» — п'ятий студійний альбом американської поп-співачки Майлі Сайрус. Реліз відбувся 30 серпня 2015 року.

Список композицій 

Примітки
 означає додаткового продюсера
 означає вокального продюсера
 означає співпродюсера

Чарти 
Оскільки альбом вийшов у вигляді вільного цифрового завантаження, він не потрапив на жоден музичний чарт.

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Майлі Сайрус 

Альбоми Майлі Сайрус